Als je gaat (Andre Hazes), een lied van Andre Hazes uit 1982
 Als je gaat (Marianne Weber), een single van Marianne Weber uit 1999
 Als je gaat, m'n lieveling, een single van Koos Alberts uit 2003
 Als je gaat (Adriaan), een single van Adriaan uit 2013
 Als je gaat (Kenny B), een single van Kenny B uit 2015